Die Liste der Länderspiele der belarussischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle von der FIFA offiziell geführten Spiele der Belarussischen Frauen-Nationalmannschaft. Zu ihrem ersten Spiel traten – laut Liste der RSSSF – die Belarussinnen am 7. Oktober 1995 in der EM 1997-Qualifikation-Kategorie B an. Die Liste der FIFA beginnt erst mit dem folgenden Spiel am 4. November 1995 gegen Polen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der belarussischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der belarussischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der belarussischen Mannschaft
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft

1995 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Länderspielbilanz 
 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Stand: 2. September 2022

Weblinks 
 FIFA-Ergebnisliste (Zeitraum einstellbar) de.fifa.com

Einzelnachweise 

Belarus
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen